Венгерские имена выделяются на фоне всех остальных именных моделей Европы. Их особенностью является восточный порядок следования имени и фамилии (характерный для Китая, Кореи и Японии), при котором фамилия предшествует имени. Такой порядок объясняется тем, что фамилия выступает в качестве определения, а потому ставится перед определяемым словом (именем).

Ударение в венгерских именах, как и во всех венгерских словах, всегда падает на первый слог.

Личные имена

Мужские

Женские

Ссылки 
 Список официально разрешенных венгерских имён: , 
 Венгерские имена

Венгры
Имена по культуре
Культура Венгрии